Мировая лига 2008 года — 19-й розыгрыш коммерческого турнира мужских национальных волейбольных сборных, проходивший с 13 июня по 27 июля 2008 года. В турнире приняли участие команды из 16 стран мира, финальная часть сыграна в бразильском городе Рио-де-Жанейро. Победителем турнира впервые в своей истории стала сборная США.

Интерконтинентальный раунд 
По результатам интерконтинентального раунда в «Финал шести» вышли: сборная Бразилии (хозяйка финальной стадии), команды России, США и Польши (победители групп), сборная Сербии (со второго места в группе, где играла Бразилия) и Япония (wild-card).

Группа A 

14 июня

15 июня

20 июня

21 июня

22 июня

27 июня

28 июня

29 июня

4 июля

5 июля

6 июля

11 июля

12 июля

13 июля

18 июля

19 июля

Группа В 

13 июня

14 июня

15 июня

20 июня

21 июня

22 июня

26 июня

27 июня

28 июня

4 июля

5 июля

11 июля

12 июля

13 июля

18 июля

19 июля

20 июля

Группа С 

13 июня

14 июня

15 июня

20 июня

21 июня

22 июня

27 июня

28 июня

29 июня

4 июля

5 июля

6 июля

11 июля

12 июля

13 июля

18 июля

19 июля

Группа D 

13 июня

14 июня

15 июня

20 июня

21 июня

22 июня

28 июня

29 июня

4 июля

5 июля

6 июля

11 июля

12 июля

18 июля

19 июля

20 июля

Финальный раунд

Группа E 

23 июля

24 июля

25 июля

Группа F 

23 июля

24 июля

25 июля

Полуфиналы 
26 июля

Матч за 3-е место 
27 июля

Финал 
27 июля

Ссылки 
 Мировая лига-2008 на сайте Международной федерации волейбола

Мировая лига (волейбол)
2008 год в волейболе